Floridablanca bezeichnet:

 Floridablanca (Kolumbien), eine Gemeinde in Santander in Kolumbien
 Floridablanca (Pampanga), eine Stadtgemeinde in der Provinz Pampanga auf den Philippinen
 Floridablanca (Patagonia), spanische Siedlung im 18. Jahrhundert in Patagonien

 José Moñino y Redondo, Graf von Floridablanca, (1728–1808) einen spanischen Staatsmann